Gerfaut peut désigner :
 gerfaut, une espèce de rapaces qui vit dans les régions les plus septentrionales de l'hémisphère nord ;
 G.E.R.F.A.U.T., Gestion électronique des reconduites à la frontière audiencées en urgence par les tribunaux ;
 Gerfaut, un film belge de Paul Flon et F. Desportes (1920), une adaptation du roman Gerfaut de Charles de Bernard (1838) ;
 , un contre-torpilleur construit pour la Marine français en 1932 et sabordé à Toulon en 1942.
 Nord 1402 Gerfaut, un avion à réaction expérimental français réalisé par Nord-Aviation.

Voir aussi